Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Kalensari (Compreng), een plaats in het regentschap Subang van de provincie West-Java
Kalensari (Widasari), een plaats in het regentschap Indramayu van de provincie West-Java